ESEF steht für:
 European Science and Environment Forum
 European Single Electronic Format, siehe EU-einheitliches elektronisches Berichtsformat

Abkürzung